«Самая опасная игра» () — американский веб-сериал, созданный Ником Санторой, Джошем Хармоном и Скоттом Элдером, для канала Quibi. Премьера состоялась 6 апреля 2020 года. Сериал основан на рассказе 1924 года «Самая опасная игра» Ричарда Коннелла. 23 августа 2021 сериал продлён на второй сезон.

Сюжет 
Страдая от неизлечимого рака мозга и с неясным будущим своей семьи, детройтский обыватель Додж Тайнс принимает предложение от очаровательного бизнесмена по имени Майлз принять участие в большой охоте на дичь, в которой сам Додж является добычей.

В ролях 
 Кристоф Вальц — Майлз Селларс, организатора охоты
 Лиам Хемсворт — Додж Тайс, «жертва» в охоте
 Сара Гадон — Вэл, его жена
 Зак Черри — Люгер
 Крис Уэбстер — Никсон, охотник
 Билли Берк — Рейган, охотник
 Джимми Акингбола — Картер, охотник
 Наташа Лю Бордиццо — Кеннеди, охотник
 Патрик Гэрроу — Би-Джей, охотник
 Каролина Бартчак

Эпизоды

1й сезон, 15 серий 
S01E01 — Предложение (The Offer)

S01E02 — Мотивация (The Motivation)

S01E03 — Правила (The Rules)

S01E04 — Принятие (The Acceptance)

S01E05 — Начало (The Start)

S01E06 — Мойте руки после использования (Wash hands after using)

S01E07 — Не бегать по платформе (No running on the platform)

S01E08 — В церкви говорите шепотом (Please whisper in church)

S01E09 — Возвращайте инструменты на место (Return tools to their place)

S01E10 — Пятерка за драку (Five for fighting)

S01E11 — Всегда помнишь своего первого (You always remember your first)

S01E12 — Корабль в безопасности только в порту (A ship is safe only in port)

S01E13 — Всегда получайте второе мнение (Always get a second opinion)

S01E14 — Что было старым стало новым вновь (What’s old is new again)

S01E15 — Игра окончена (Game over)

Прием критиков 
На Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 59 % со средним баллом 6,36 из 10, основанным на 27 отзывах.

Награды и номинации 
В 2020 году сериал получил две номинации на телевизионную премию «Эмми».

Примечания

Ссылки 

 https://quibi.com/shows/most-dangerous-game-566

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2020 году